Evropsko prvenstvo v atletiki 1998 je sedemnajsto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 18. in 23. avgustom 1998 na Népstadionu v Budimpešti, Madžarska, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in dvaindvajsetih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1998
1998 v športu
Športne prireditve na Madžarskem
Šport v Budimpešti